Irodalom
A skarlát betű (The Scarlet Letter), Nathaniel Hawthorne regénye (1850)

Filmek
A skarlát betű (The Scarlet Letter), 1926-os amerikai film, rendezte: Victor Sjöström
A skarlát betű (Der scharlachrote Buchstabe), 1973-as nyugatnémet–spanyol film, rendezte: Wim Wenders
A skarlát betű (The Scarlet Letter), (1979), amerikai televíziós minisorozat, rendezte: Rick Hauser
A skarlát betű (The Scarlet Letter), 1995-ös amerikai film, rendezte: Roland Joffé

Hasonló
 A skarlát betűs levelek (Red Letters), 2000-es amerikai film, rendezte Bradley Battersby